AMV kan syfta på:

 AMV – en större mekanisk verkstad, se Arboga Mekaniska Verkstad
 AMV –  en svensk statlig myndighet som lades ner 1 januari 2008, se Arbetsmarknadsverket
 AMV – en musikvideo bestående av filmklipp, från en eller flera animeserier eller filmer, se Anime music video
 Patria XA-360 AMV – ett 8×8 multifunktionellt militärfordon som tillverkas av den finländska försvarsmaterielkoncernen Patria